Beyreuther ist der Familienname folgender Personen:

 Deji Beyreuther (* 1999), deutsch-nigerianischer Fußballspieler
 Erich Beyreuther (1904–2003), deutscher evangelischer Theologe
 Friedrich Bernhard Beyreuther (1839–1909), deutscher Kaufmann und Theatergründer in Chemnitz
 Johannes Beyreuther (1921–2010), deutscher Musiklehrer und Erfinder
 Konrad Beyreuther (* 1941), deutscher Molekularbiologe
 Wolfgang Beyreuther (1928–2012), Politiker der Deutschen Demokratischen Republik

Siehe auch:
 Bayreuther
 Baireuther